IEB est un sigle qui peut désigner :
 Inter-Environnement Bruxelles, une fédération de comités de quartier qui œuvre dans la région de Bruxelles ;
 Institut d'études bouddhiques, un centre francophone d'étude et d'enseignement sur le bouddhisme.